Дми́трий Анато́льевич Габине́т (; род. 9 августа 1983 года, Хмельницкий) — украинский юрист, преподаватель, председатель Хмельницкой областной государственной администрации с 21 ноября 2019 года по 24 ноября 2020 года.

Биография 
Габинет окончил Хмельницкий университет управления и права (специальность «Правоведение»). С 2015 по 2016 год проходил обучение в Университете имени Адама Мицкевича в Познани (Польша). Кандидат юридических наук.

Был преподавателем на кафедре теории и истории государства и права Хмельницкого университета управления и права.

В 2018 году он возглавил кафедру права .

Общественно-политическая деятельность 
С 2014 года возглавляет общественную организацию «Форпост Народовластия».

С 2017 года — председатель Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.

Член Союза педагогов Украины.

Работает  народного депутата Николая Стефанчука (партия «Слуга народа»).

28 октября 2019 года Кабинет Министров поддержал назначение Габинета на должность председателя Хмельницкой ОГА.

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены партии «Слуга народа»
Выпускники Хмельницкого университета управления и права
Преподаватели вузов Хмельницкого
Выпускники Университета им. А. Мицкевича
Председатели Хмельницкой областной государственной администрации
Помощники народных депутатов Украины IX созыва
Кандидаты юридических наук Украины